włośniczka – naczynie włosowate
 włośniczka (Scutellinia) – rodzaj grzybów